Hungria
Magiares — povo húngaro
Língua húngara

Desambiguações de gentílicos